Segue abaixo a lista de episódios de 11-11 En mi Cuadra Nada Cuadra, que estreou em 3 de Junho de 2013 na Nickelodeon Latinoamericana, com data definida no Brasil para Outubro de 2013.

Primeira temporada de 11-11 en mi cuadra nada cuadra